Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 360 dans le monde.

 Route 360 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 360 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 360 au Québec, Canada
 Route 360 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 360 en Finlande
 Route nationale 360 en France